Patika (Rae) – estońska wieś w gminie Rae
 Patika (Tapa) – estońska wieś w gminie Tapa
 Patika – węgierski serial z 1994
 Patika – węgierski album muzyczny z muzyką z serialu

Zobacz też